Point of No Return pode se referir a:

 "Point of No Return" (canção) - single lançado pelo grupo de freestyle Exposé
 A Assassina () - filme americano de 1993, dirigido por John Badham
 Point of No Return (1995) - filme australiano de 1995, dirigido por Vincent Monton
 Point of No Return (peça) - peça teatral de 1951 do dramaturgo Paul Osborn, baseada no romance homônimo de John P. Marquand
 Point of No Return (álbum) - álbum do cantor americano Frank Sinatra
 "Point of No Return" - episódio da série de televisão americana That's So Raven
 "Point of No Return" - episódio da série de televisão americana Supernatural
 Point of No Return - episódio da série de televisão americana Babylon 5

Desambiguação